Mursin bzw. Mursina ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Mursin (* 1974), kasachischer Eishockeyspieler
 Grigori Nikolajewitsch Mursin (* 1970), russischer Ultramarathonläufer
 Jelena Anatoljewna Mursina (* 1984), russische rhythmische Sportgymnastin und Olympiasiegerin 2004
 Jewgeni Alexandrowitsch Mursin (1914–1970), russischer Ingenieur, Erfinder des ANS-Synthesizers